Лібертівілл — назва декількох населених пунктів у США.

 Лібертівілл — місто в штаті Айова
 Лібертівілл — містечко в штаті Алабама
 Лібертівілл — передмістя Чикаго в штаті Іллінойс
 Лібертівілл — невключена територія в штаті Індіана
 Лібертівілл — населений пункт в штаті Міссурі